Azteca peut faire référence à :
 Líneas Aéreas Azteca, une compagnie aérienne mexicaine,
 Azteca (genre), un genre de fourmi de la famille des Dolichoderinae,
 Azteca (groupe), un groupe américain de Latin jazz-fusion-rock des années 1970.
 Azteca (rappeur), un chanteur de Chicano rap,
 Azteca (roman) est un ouvrage de Gary Jennings
 Stade Azteca, un stade sportif situé à Mexico au Mexique,
 TV Azteca, une chaîne de télévision mexicaine,
 Hyalella azteca, un amphipode d'eau douce,
 Un monde de Wizard101

Voir aussi 
 ,